Санто Томас има више значења:

 Санто Томас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санто Томас, Естабло (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санто Томас (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санто Томас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санто Томас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санто Томас (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санто Томас (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санто Томас (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санто Томас, Ернесто Мелендез (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санто Томас (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Томас (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Томас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Томас (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Томас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Томас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Томас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Томас (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Томас (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Томас (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Томас, Аеродромо (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Томас (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Томас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Томас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Томас (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санто Томас (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санто Томас (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санто Томас (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санто Томас (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санто Томас, Куадриља де Санто Томас (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санто Томас (Атлапеско), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санто Томас, Куаксавал (Уазалинго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санто Томас (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санто Томас (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санто Томас (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Санто Томас (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Санто Томас (Чилчота), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санто Томас (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санто Томас (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санто Томас (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санто Томас (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санто Томас (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Томас (Сан Фелипе Халапа де Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Томас (Сан Франсиско Чапулапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Томас (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Томас (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Томас (Санта Катарина Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Томас (Сантијаго Милтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Томас (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санто Томас (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Санто Томас, Кампо Сан Лорензо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санто Томас (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санто Томас (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санто Томас (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санто Томас (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санто Томас (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санто Томас (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санто Томас (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санто Томас (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санто Томас (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санто Томас (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санто Томас, Камариљо (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санто Томас (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санто Томас (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санто Томас (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Санто Томас (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санто Томас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санто Томас, Хуан Пестањас Мартинез (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санто Томас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санто Томас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санто Томас (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санто Томас (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санто Томас (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санто Томас (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санто Томас, Ел Гринго (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санто Томас, Томас Медрано (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санто Томас (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санто Томас (Колумбија)